Isaac – imię męskie. W języku polskim zapisuje się je Izaak.

Sławne osoby o tym imieniu:
 Isaac Newton – angielski fizyk, matematyk, astronom;
 Isaac Isaacs – australijski prawnik i polityk;

Postaci fikcyjne:
 Isaac – postać z cyklu mang i Anime Rycerze Zodiaku;

Stowarzyszenia:
 Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej - ISAAC;

Zobacz też 
 Izaak